Morirai a mezzanotte (Desperate) – film del 1947 diretto da Anthony Mann
Morirai a mezzanotte – film del 1986 diretto da Lamberto Bava